Hasenholz steht für:

 Hasenholz (Buckow (Märkische Schweiz)), Gemeindeteil der Stadt Buckow (Märkische Schweiz), Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Hasenholz (Sondershausen), Stadtteil der Stadt Sondershausen, Kyffhäuserkreis, Thüringen
 Hasenholz (Wald), Waldgebiet in Schleswig-Holstein